WHT peut faire référence à :
 BE-WHT, code de la Province de Hainaut selon la norme ISO 3166-2 ;
 le télescope William-Herschel.